Trestia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Trestia (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Trestia (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Trestia (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Trestia (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Trestia (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea